Coppa di Polonia 2013-2014 – edizione della competizione di calcio maschile polacca
 Coppa di Polonia 2013-2014 – edizione della competizione di pallavolo femminile polacca
 Coppa di Polonia 2013-2014 – edizione della competizione di pallavolo maschile polacca